

CIE

Sigles 
CIE est un sigle composé des trois lettres C, I et E qui peut désigner :
 Centre international de l'enfance, un organisme créé par Robert Debré en 1949 avant de fusionner avec lInstitut de l'enfance et de la famille pour devenir le Centre international de l'enfance et de la famille ;
 Commandement interarmées de l'espace, une force spatiale des forces armées françaises ;
 Commission indépendante d'experts, une commission mandatée pour étudier les fonds en déshérence ;
 Commission internationale de l'éclairage ;
 Commission internationale de l'Escaut ;
 Compagnie de l'industrie électrique, une ancienne entreprise genevoise ;
 Compagnie internationale d’électricité, une ancienne entreprise belge ;
 Compagnie ivoirienne d'électricité ;
 Comité intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du Québec ;
 Computability in Europe
 Confédération internationale des étudiants ;
 Conseil de l’immobilier de l’État ;
 Contrat initiative emploi ;
 , une compagnie de chemins de fer intégrée en République d'Irlande ;
 Corpus Inscriptionum Etruscarum'', un corpus d'inscriptions étrusques.

 Code CIE est un code qui peut désigner :
 Collie, en Australie-Occidentale, selon la liste des codes AITA des aéroports.

 Cie Cie ou C''' est l'abréviation usuelle, en français, du mot « compagnie ».